Дискографія американського гурту «The Black Eyed Peas» складається з шести студійних альбомів, двох компіляційних альбомів, одного мініальбому, двадцяти одного синглу, двох відеоальбомів та двадцяти семи музичних відео.

Альбоми

Студійні альбоми

Компіляційні альбоми

Мініальбоми

Сингли

З іншими виконавцями

Промо-сингли

Інші пісні в чартах

Відео-альбоми

Музичні відео

Інші появи

Примітки 

Black Eyed Peas
The Black Eyed Peas